

Patronyme 

  (1982-), joueur de football et entraîneur de football paraguayen ;
 Estevão Alvarenga Toniato (1979-), footballeur brésilien professionnel ;
 Guido Alvarenga (1970-), footballeur paraguayen ;
  (1947-), paléontologue et ornithologue brésilien ;
 José Salvador Alvarenga, pêcheur salvadorien connu pour avoir passé 13 mois à la dérive sur l'océan Pacifique ;
 , réalisateur brésilien ;
 , botaniste brésilienne ;
 Manuel Inácio da Silva Alvarenga (1749-1814), journaliste et poète portugais du Brésil colonial ;
 Oscar Velásquez Alvarenga, arbitre paraguayen de football.

Toponyme 

Brésil
 Alvarenga, ville et municipalité située dans l'État du Minas Gerais ;
 île Alvarenga, située dans l'océan Atlantique, sur le littoral sud du Brésil, dans la baie de Babitonga ;

Portugal
 Alvarenga, paroisse civile de la municipalité d'Arouca, située dans le district d'Aveiro ;
 Alvarenga, paroisse civile de la municipalité de Lousada, située dans le district de Porto.

Autre 
Alvarenga peut aussi désigner :
 Alvarenga, taxon et genre d'insectes.